Пробна експлуатація, дослідна експлуатація, (; , ) – спеціальний початковий період експлуатації обладнання, протягом якого завершується його наладка, перевіряються окремі режими функціонування, випробовуються окремі пристрої та устаткування.

Приклади

 У нафто-, газовидобутку – початковий період розробки нафтового (газового) родовища чи його частин розвідувальними або випереджальними (першими видобувними) свердловинами з метою отримання необхідної кількості інформації, що використовується для обґрунтування системи та показників промислової розробки і складання її технологічної схеми. Осн. завдання П.е.: вивчення геол. будови родовища або його частин, закономірностей зміни пластового тиску і т-ри по площі родовища, вивчення режиму роботи покладу, колекторних і фільтраційних властивостей пласта, дослідження фіз.-хім. властивостей пластових флюїдів, вивчення поведінки насиченого флюїдом колектора, вивчення інтерференції свердловин і обґрунтування раціональних способів експлуатації добувних свердловин, перевірка можливих методів впливу на поклад з метою підвищення коеф. нафтовіддачі та інтенсифікації процесу розробки, визначення динаміки осн. показників експлуатації свердловин, випробування технологій розробки з метою вибору найбільш ефективної. Для вирішення вказаних завдань використовують гідродинамічні, геофізичні і лабораторні методи досліджень.

Див. також

Література